IDAC peut faire référence à :

 la convention d'indemnisation des accidents corporels (IDAC), une convention d'indemnisation automobile en France ;
 un protocole de chimiothérapie 7+3 basé sur les molécules idarubicine et cytarabine.